Clanzschwitz ist der Name folgender Orte:
 Clanzschwitz (Jahnatal), Ortsteil von Jahnatal im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Clanzschwitz (Liebschützberg), Ortsteil von Liebschützberg im Landkreis Nordsachsen, Sachsen